Franciaország
Siran, település Cantal megyében
Siran, település Hérault megyében